Терский район:
 Терский район — район в Кабардино-Балкарии (Россия).
 Терский район — район в Мурманской области (Россия).